El Torneig de Wuhan 2014, oficialment conegut com a Dongfeng Motor Wuhan Open 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier 5 Tournaments de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 21 i el 27 de setembre de 2014 al Optics Valley International Tennis Center de Wuhan, Xina.

La tennista txeca Petra Kvitová va guanyar el tercer títol de l'any i els punts necessaris per classificar-se per les WTA Finals 2014.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

WTA Tour 2014
2014